Watershed ("spartiacque" in inglese) può riferirsi a:

Elaborazione digitale delle immagini 
Watershed

Musica 
 Watershed – album di k.d. lang del 2008
 Watershed – album degli Opeth del 2008

Televisione 
 Presenze inquietanti (Watershed) – episodio di Invasion